Дејлвил има више значења:
 Дејлвил (Вирџинија)
 Дејлвил (Алабама)
 Дејлвил (Индијана)